Howes steht für:
 Howes (Berg), ein Berg im englischen Lake District
 Howes (Ort), eine Ortschaft in South Dakota, Vereinigte Staaten

Howes ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Howes (* 1988), US-amerikanischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Bobby Howes (1895–1972), britischer Schauspieler
 Christian Howes (* 1972), US-amerikanischer Jazzgeiger
 Edith Howes (1872–1954), neuseeländische Lehrerin, Pädagogin und Autorin von Kinderbüchern
 Greg Howes (* 1977), US-amerikanischer Fußballspieler
 George Howes (1814–1892), US-amerikanischer Politiker
 Sally Ann Howes (1930–2021), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Howe